

Cinema 
 Street Dreams – film del 2009 diretto da Chris Zamoscianyk

Musica 
 Street Dreams – album di Chet Atkins del 1986
 Street Dreams – album di Lyle Mays del 1988
 Street Dreams – singolo di Nas del 1996, dall'album It Was Written
 Street Dreams – album di Fabolous del 2003